SWM steht für:
 Stadtwerke München
 Städtische Werke Magdeburg
 SWM (Automarke), chinesische Automarke
 SWM (Motorrad), italienische Motorradmarke 
 Silent Wave Motor, Bezeichnung von Nikon für Wanderwellenmotoren in der Objektivfokussierung
 Suia-Missu Airport (IATA-Code), Flughafen von Alto Boa Vista, Mato Grosso, Brasilien
 Sky Angkor Airlines (ICAO-Code), kambodschanische Fluggesellschaft

swm steht für:
 Samosa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Madang-Adelbert-Range-Sprachen in Madang Province, Papua-Neuguinea

Abkürzung